Список видів роду Переломник:

Список, який містить 170 визнаних видів роду Переломник (Androsace), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Androsace на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Androsace на сайті «International Plant Names Index»  
 Androsace на сайті «Plantsystematics» 
 http://www.bgci.org/plant_search.php?page=1&ftrFamily=&ftrRedList=&ftrGenus=Androsace&ftrRedList1997=&ftrSpecies=&ftrEpithet=&ftrGardenID=&ftrPagerLimit=100&ftrCWR=&ftrMedicinal=&ftrGTC=&action=Find#results  
 Список видів роду Androsace на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Переломник
Переломник